Felsenkirche ist:
 Felsenkirche, eine aus dem oder in den Fels geschlagene Kirche

der Name folgender Kirchen:
 Felsenkirche (Idar-Oberstein) 
 Felsenkirche (Lüderitz), Namibia
 Felsenkirche St. Michael, Schweiz
 Temppeliaukio-Kirche, Helsinki
 Felsenkirche am Gellértberg, Budapest